Čahura može značiti:

 čahura - cilindrična ovojnica metka
 čahura (zoologija) - zaštitni ovoj u stadiju razvoja kukaca
 čahura (botanika) - ovojnica plodova biljaka

Vidi još 
 kapsula (razdvojba)
 ljuska
 ljuštura
 mahuna